Awarisch steht für:

 Awarische Sprache (Steppenvolk), die Sprache des mittelalterlichen Steppenvolkes der Awaren
 Awarische Sprache (Kaukasus), die Sprache des ostkaukasischen (dagestanischen) Volkes der Awaren